

Geografia
 Štefanov – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Senica

Persone
 Krasimir Stefanov – pallavolista bulgaro
 Riste Stefanov – ex cestista macedone
 Vrbica Stefanov – ex cestista e allenatore di pallacanestro macedone